Miejscowości w USA:
 Monett – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
Gminy w USA:
 Monett (ang. Monett Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry